Luhový ist der Familienname folgender Personen:

 Ľubomír Luhový (* 1967), slowakischer Fußballspieler
 Milan Luhový (* 1963), slowakischer Fußballspieler